Federico III, margrave elector de Brandeburgo, Federico I, como rey en Prusia (Königsberg, 11 de julio de 1657-Berlín, 25 de febrero de 1713), miembro de la casa de Hohenzollern, fue el primer rey en Prusia, desde el 18 de enero de 1701 hasta su muerte. 

Federico se convirtió en margrave elector de Brandeburgo y duque de Prusia en 1688, al morir su padre Federico Guillermo I de Brandeburgo. Por razones de prestigio, en un primer momento empleó el título de rey dentro del territorio al ser parte integrante del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador Leopoldo I, en agradecimiento por el apoyo prestado por Federico durante la guerra de sucesión española, le concedió al margrave elector de Brandeburgo el título de rey en Prusia (hasta entonces había sido duque de Prusia). Puesto que el territorio prusiano estaba fuera de los límites del Sacro Imperio Romano Germánico. La condición fue que la coronación se tenía que llevar a cabo personalmente por el emperador germánico y no por un jerarca eclesiástico. De esta manera el 18 de enero de 1701 fue coronado en Königsberg. Con esto, Prusia se convirtió oficialmente en el primer reino de confesión religiosa protestante.

Matrimonio y descendencia
Federico se casó en tres ocasiones, la primera en 1679 con Isabel Enriqueta de Hesse-Kassel, con la que tuvo una hija: 

 Luisa Dorotea de Prusia (29 de septiembre de 1680-23 de diciembre de 1705), casó el 31 de mayo de 1700 con el landgrave Federico de Hesse-Kassel (1676-1751), sin descendencia.

Contrajo un segundo matrimonio el 8 de octubre de 1684 con Sofía Carlota de Hannover, con la que tuvo dos hijos:
 Federico Augusto de Prusia (6 de octubre de 1685-31 de enero de 1686), murió en la infancia.
 Federico Guillermo I (14 de agosto de 1688-31 de mayo de 1740) fue su sucesor. 

Se casó en terceras nupcias el 28 de noviembre de 1708 con Sofía Luisa  de Mecklemburgo-Scherwin, con la que no tuvo descendencia.

Referencias 

Regimontanos
Duques de Prusia del siglo XVII (casa de Hohenzollern)
Reyes de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Electores de Brandeburgo
Grandes maestres de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Elefante
Miembros de la Orden de la Jarretera